Con los términos Partido del Centro o Partido de Centro, se puede hacer referencia a:

Partido de Centro, partido político alemán.
Partido del Centro, partido político finlandés. 
Partido del Centro, partido político sueco.
Partido de Centro Democrático, extinto partido político mexicano.
Partido de Centro Democrático, partido político andorrano.
Partido Alianza de Centro, partido político chileno.
Partido Alianza Central Demócrata, partido político español